Енхо́р ( — впадина, выемка) — село в Джидинском районе Бурятии. Административный центр сельского поселения «Енхорское».

География 
Расположено в 55 км к юго-востоку от райцентра, села Петропавловка, недалеко от границы с Монголией на правом берегу реки Джида.

Соседние населенные пункты — Зарубино, Дырестуй, Цаган-Усун, Боций, Тасархай, Белоозёрск.

Ближайшие железнодорожные станции — Наушки, Хужир.

История 
Первый колхоз «Красный партизан» был организован в Енхоре в 1927 году. Название объясняется тем фактом, что 80 процентов мужского населения села были в числе партизан. Начиная с 1936 года в хозяйстве выращивали коноплю для изготовления верёвок и вожжей, занимались огородничеством.

В 2009 году был освящен субурган «Жанчуб Чодден», посвященный Просветлению Будды.

Население

Инфраструктура 
 Общеобразовательная школа
 Детский сад
 Дом культуры
 Библиотека
 Врачебная амбулатория

Экономика 
Жители села заняты в аграрном секторе — животноводстве, растениеводстве.

Основная доля денежных доходов населения формируется социальными выплатами (пенсиями, пособиями) — 36 %, доля заработной платы составляет 33 %, от реализации сельскохозяйственной продукции — 31 %.

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) 
 Могильник Орцык (II—I тыс.до н. э. (херексуры)). На правом берегу р. Джиды в 7 км северо-восточнее с. Енхор западнее крутой излучины р. Джиды, в урочище Орцык, в 1,3—1,4 км восточнее МФ Дэбэн.
 Могильник Бангазапсар I (II—I тыс. до н. э. — III в. до н. э. — I в. н. э.). В 10 км к северо-востоку от с. Енхор на правом берегу р. Джиды, восточнее крутой излучины реки, к юго-западу от крутой каменистой горы.
 Могильник Бангазапсар II (X—XV вв. н. э.). В 100—150 м восточнее могильника Бангазапсар I, выше по течению пересохшего ручья, на его левом берегу, недалеко от проселочной дороги.

Известные люди 
 Дабаев, Балдан Самбуевич — Герой Социалистического Труда (1959), чабан совхоза «Боргойский».
 Булат Аюшеев (род. в 1963 году) — поэт, прозаик, главный редактор журнала «Байкал», уроженец села.

Литература 
 Буссе Ф. Забайкальское инородческое войско. Исторический очерк // Протоколы общего собрания Троицкосавско-Кяхтинского отделения Приамурского отдела Императорского Русского географического общества, заседания 28 сентября и 10 октября 1895 года.
 Добромыслов Н. М. К вопросу об устройстве судебной части по делам инородцев в областях Приамурского края. Селенгинские буряты. Приложение II // Протокол общего собрания Троицкосавско-Кяхтинского отделения Приамурского отдела Императорского Русского географического общества № 4, 7 мая 1897 года, стр. 29-34.
 Смолев Я. С. Бурятская легенда о Чингис-Хане в связи с названием некоторых местностей Забайкалья и сопредельной Монголии // Труды Троицкосавско-Кяхтинского отделения Приамурского отдела Императорского Русского географического общества, т. III, вып.1, 1900. — Иркутск, 1902
 Хамзина Е. А. Археологические памятники Западного Забайкалья (поздние кочевники). — Улан-Удэ, 1970
 Коновалов П. Б. Хунну в Забайкалье (погребальные памятники). — Улан-Удэ: Бурятское книжное издательство, 1976. 248 с.
 Окладников А. П. История и культура Бурятии. Сборник статей. — Улан-Удэ: Бурятское книжн. изд-во, 1976
 Лбова Л. В., Хамзина Е. А. Древности Бурятии: карта археологических памятников. — Улан-Удэ, 1999

Справочники 
 Историко-культурный атлас Бурятии. — М.: ИПЦ «Дизайн. Информация. Картография», 2001
 Туристский путеводитель «Байкал». — М.: издательство VIZA, 2011
 Путеводитель путешественника «Туризм и отдых в Бурятии». — Иркутск: издательство «Время странствий», 2011

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт муниципального образования «Джидинский район» 

Населённые пункты Джидинского района